Цезура (музика) — коротка, не визначена у нотному записі пауза між музичними фразами або розділами твору.
 Цезура (література) — ритмічно-інтонаційна пауза в середині віршового рядка, яка розтинає його на дві, іноді три частини.